Fossé puede referirse a: 

 Fossé, comuna de Ardenas (Francia).
 Fossé, comuna de Loir y Cher (Francia).